Cet article recense les plus grands porte-conteneurs au monde.

Porte-conteneurs en service 
Cette liste recense les porte-conteneurs dont la capacité dépasse  (EVP), une mesure approximative du nombre de conteneurs de vingt pieds () que le navire peut transporter, bien que la plupart des grands transportent essentiellement des quarante pieds () ; ce critère — arbitraire — permet de limiter la liste à une centaine de navires. Toutefois, la capacité d'un porte-conteneurs est une information commercialement sensible et sa capacité réelle peut être parfois plusieurs milliers d'EVP supérieure.

La compagnie Mærsk exprime la capacité de ses navires en termes d'EVP chargés d'une moyenne de . Cette valeur est toujours inférieure à celle en EVP standards (qui inclut des conteneurs vides). Cette dernière valeur est indiquée ici.

Les navires de la classe A18 ou A19 de la compagnie UASC (United Arab Shipping Company) ont une capacité nominale de , mais il est conseillé de ne pas les charger au-delà de .
En , Hapag-Lloyd annonce l'acquisition par échange d'action d'UASC, créant un nouvel ensemble ayant un chiffre d'affaires d'environ 7 à  d'euros, qui sera possédé à 72 % par les actionnaires de Hapag-Lloyd.

En , le record du plus grand nombre de conteneurs chargés sur un seul navire a été battu par le CMA CGM Jacques Saadé, qui a transporté un total de  de Singapour vers Le Havre.
Ce record a été dépassé le  par le navire Ever Ace avec un total de  au départ de Shenzhen (chine) à destination de Rotterdam.

La liste suivante, avec l'évolution constante de la taille des porte-conteneurs durant les années 2000, est susceptible d'évoluer en permanence.

Liste par navire

Liste par année 
− Le tableau suivant montre l'évolution de la taille des plus grands porte-conteneurs, suivant le nombre d'EVP transportés :

Notes et références 

porte-conteneurs